Juan de la Vega puede hacer referencia a:

Juan de la Vega: arquitecto español.
Juan de la Vega: religioso español de la Orden Trinitaria.